Полемон () — древнегреческое имя:
 Полемон I — царь Понта и Боспора (38—8 годы до н. э.).
 Полемон II — последний царь Понта  (23—64 годы).
 Полемон Илионский — стоический философ II века до н. э., периегет, родился в Илионе на Самосе. Иногда именуется Полемон Афинский.
 Полемон (схоларх) — древнегреческий философ-платоник, схоларх Платоновской Академии в Афинах (IV век до н. э.).
 Полемон (сын Андромена) — участник походов Александра Македонского

См. также 
 Палемон